Straße des Todes bezeichnet:

 eine Passstraße in Bolivien, siehe Yungas-Straße
 Highway 80 zwischen Kuwait und dem Irak, siehe Highway of Death
 eine Fernstraße in Russland, siehe Kolyma – Straße der Knochen